Сергей Мещерский:
 Мещерский, Сергей Борисович (1852—?) — князь, последний владелец Лотошино.
 Мещерский, Сергей Иванович (1800—1870) — князь, русский военачальник, генерал-майор.